Kitsuregawa (jap. ) bezeichnet:
 ein Lehen der Edo-Zeit in der heutigen Präfektur Tochigi: Kitsuregawa (Han)
 die Herrscherfamilie dieses Lehens: Kitsuregawa (Familie)
 eine Stadt in der Präfektur und Hauptstadt des Lehens: Kitsuregawa (Tochigi) (heute: Sakura (Tochigi))